Флаг муниципального образования — городской округ «Город Кызы́л Республики Тыва» Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 30 марта 2016 года решением Хурала представителей города Кызыла № 218 на основании решения комиссии по официальным символам города Кызыла от 25 марта 2016 года и заключения Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации от 4 марта 2016 года № А 72-2-105 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11012.

Описание 
«Флаг города Кызыла представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с отношением высоты к длине 2:3, в центре которого расположены фигуры герба города Кызыла».

Геральдическое описание герба города Кызыла гласит: «В червлёном (красном) поле безант (шар) и — над ним — узкое свободное острие, показанные между воздетыми и распростёртыми крыльями; все сопровождено в оконечности стеблем, завязанным в узел о трёх петлях (две и одна); все фигуры золотые».

Обоснование символики 

Основой флага города послужила главная достопримечательность Кызыла — обелиск «Центр Азии». Он изображён в виде безанта, символизирующего земной шар, и стелы, указывающей на географический центр Азии. Слева и справа от стелы расположены крылья, несущие идею взлёта и процветания города. Композиция визуально ассоциируется с солнцем и цветком, олицетворяя тесную связь народа с природой. В основании лежит растительный узор с сердцем посередине, символизирующий рождение Енисея при слиянии двух рек в черте города Кызыла. Раскрывающиеся справа и слева завитки орнамента говорят об открытости жителей города, их гостеприимстве.

Красный цвет олицетворяет власть, мужество и неустрашимость. Он отражает красоту местности, где расположен город, указывает на прямое название города Кызыла (в переводе на русский — красный).

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства и процветания города. Он ассоциируется и с уникальными золотыми находками из скифских курганов тувинской Долины царей, перевернувшими представление о родине Скифии.

Таким образом, флаг языком символов и аллегорий отражает не только экономические, но и культурно-исторические, природно-географические особенности города Кызыла.

История 
Первый флаг города Кызыла был утверждён 30 марта 2005 года решением Кызылского городского Хурала представителей № 43 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3252.

Описание флага 
«Флаг города Кызыла представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с отношением высоты к длине 2:3, в центре которого — фигуры из герба города Кызыл; жёлтый як (длинношёрстный бык) с красными глазами и ноздрями и чёрными копытами, между рогов которого — жёлтое солнце с красным диском, пересеченным наискось шестью (по три параллельно с каждой стороны) слабо изогнутыми тонкими жёлтыми линиями».

Символика флага 
Як — центральная фигура флага — домашнее животное, символизирует традиционную приверженность коренного народа к животноводству, которое занимает важное место в республике. Животноводство — это образ жизни жителей республики. Всем своим видом горделивый золотистый як внушает уважение, мощь, уверенность, является символом защиты и непоколебимой силы.

Над рогами яка изображено солнце. В символическом изображении солнца стилизованное начертание свода (хараача) и дымового отверстия юрты — национального жилища. Изображение солнца в виде свода юрты выражает идею зарождения жизни, даёт огонь, тепло, считается хранителем домашнего очага. Лучи солнца означают мирное объединение многонационального народа города, республики.

Вся композиция отражает особенности города Кызыла — столицы Республики Тыва, сообщает национальный колорит, говорит об уникальном животном мире, культуре и хозяйстве Тувы и его народа.

Красный цвет олицетворяет власть, мужество, неустрашимость, справедливость. Красный цвет указывает на название города Кызыла (в переводе на русский — красный), что также соответствует доброй старинной традицией составления городских гербов.

Жёлтый цвет (золото) олицетворяет изобилие, богатство, могущество и постоянство.

Примечания 

Флаг